Л'Оспітале́-пре-л'Андо́рр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 700 км на південь від Парижа, 120 км на південь від Тулузи, 45 км на південь від Фуа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Л'Оспітале-пре-л'Андорр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Л'Оспітале-пре-л'Андорр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ар'єж

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ар'єж